Die 20. Etappe der Tour de France 2009 führte am 25. Juli über 167 km von Montélimar durch die Baronnies zum Mont Ventoux im Département Vaucluse in der Provence (nordöstlich von Avignon). Der Berg brachte in früheren Rundfahrten oft eine Vorentscheidung des Rennens. 2009 stand er zum ersten Mal als Tagesziel direkt vor der Schlussetappe in Paris. Diese Etappe enthielt zwei Zwischensprints und fünf Bergwertungen der 3. und 4. und am Ziel der Hors Catégorie.

Contador verteidigte beim Anstieg zum Schlussberg souverän das Gelbe Trikot gegen die Nächstplatzierten. Armstrong gelang dabei die Festigung des 3. Platzes in der Gesamtwertung gegen wiederholte Angriffe der Schleck-Brüder (insbesondere gegen Fränk Schleck). Aus einer 16-köpfigen Ausreißergruppe erreichten Manuel Garate (Rabobank) als Tagessieger und Tony Martin (Team Columbia) das Ziel noch kurz vor dem Feld.

Nach der Zielankunft folgte der Transfer der Rennmannschaften, des technischen Equipements und der übrigen Helfer in Richtung Paris, teilweise mit einem TGV-Sonderzug (3,5 Stdn Fahrstrecke) zum letzten Startort nach Montereau-Fault-Yonne.

Punktewertung 
 1. Zwischensprint in Les Pilles (Kilometer 48; 313 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Samuel Dumoulin || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Albert Timmer || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Christophe Riblon || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Mormoiron (Kilometer 138,5; 244 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Mickaël Delage || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Aljaksandr Kuschynski || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Samuel Dumoulin || 2 Pkt.
|}

 Ziel auf dem Mont Ventoux (Kilometer 167) ()
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Juan Manuel Gárate || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Roman Kreuziger || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Jurgen Van Den Broeck || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Christophe Riblon || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Joost Posthuma || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Christophe Le Mével || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Côte de Citelle, Kategorie 3 (Kilometer 14; 428 m ü. NN; 5,2 km à 3,9 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Albert Timmer || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Aljaksandr Kuschynski || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Juan Manuel Gárate || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 1 Pkt.
|}

 Col d'Ey, Kategorie 3 (Kilometer 65,5; 718 m ü. NN; 6,7 km à 4,8 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Aljaksandr Kuschynski || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Juan Manuel Gárate || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Albert Timmer || 1 Pkt.
|}

 Col de Fontaube, Kategorie 4 (Kilometer 87; 630 m ü. NN; 4,7 km à 4,2 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Daniele Righi || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Albert Timmer || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Juan Manuel Gárate || 1 Pkt.
|}

 Col des Abeilles, Kategorie 3 (Kilometer 121,5 bei Villes-sur-Auzon; 996 m ü. NN; 7,7 km à 4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Juan Manuel Gárate || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Joost Posthuma || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Mickaël Delage || 1 Pkt.
|}

 Mont Ventoux, Hors Catégorie; (Kilometer 167; 1912 m ü. NN; 21,1 km à 7,6 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Juan Manuel Gárate || 40 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 36 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 32 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 28 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 24 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 20 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Roman Kreuziger || 16 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 14 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 12 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 10 Pkt.
|}

Weblinks 
 Etappe 20: Montélimar–Mont Ventoux
 Garate gewinnt am Mont Ventoux, Contador verteidigt Gelb. Spiegel-Online vom 25. Juli 2009

Etappe 20
200920
Sportveranstaltung in Montélimar
Sportveranstaltung im Département Vaucluse

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 20